CZC est un code qui peut faire référence à :
 .

CZC est un sigle qui peut faire référence à :
 , un centre de méditation urbaine situé à Cambridge, au Massachusetts, près de l'Université de Harvard, qui fait partie de la Kwan Um School of Zen.

Code IATA des aéroports